Elephantimorpha è un gruppo che contiene gli elefanti moderni nonché i loro parenti estinti più stretti, tra cui i gomphotheri e gli stegodontidi. Il seguente cladogramma mostra le relazioni tra elefantimorfi, in base alle caratteristiche degli ioidi:

Note

Collegamenti esterni 
 

Proboscidati